Château du Bois du Loup
Saint-Agnan (Nièvre)#Villages, hameaux, lieux-dits et écarts